Ophiacantha ingrata är en ormstjärneart som först beskrevs av Jean Baptiste François René Koehler 1923.  Ophiacantha ingrata ingår i släktet Ophiacantha och familjen knotterormstjärnor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Knotterormstjärnor
ingrata